Àvila, capital de la seva província homònima, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Catedral d'Àvila
 Comarca d'Àvila, comarca de la província d'Àvila 
 Diòcesi d'Àvila
 Província d'Àvila
 Artur Ávila Cordeiro de Melo
 Edwin Ávila Vanegas (Cali, 1989), ciclista colombià professional des del 2013
 Manuel Ávila Camacho (Teziutlán, Puebla, 1897 - La Herradura), president constitucional de Mèxic de 1940 a 1946